Csehország
 Bojanovice, település a Nyugat-prágai járásban
 Bojanovice, település a Znojmói járásban
 Dolní Bojanovice, település a Hodoníni járásban
 Horní Bojanovice, település a Břeclavi járásban